Daniil Trifonov – pianista e compositore russo
 Jurij Valentinovič Trifonov – scrittore russo
 Krasen Trifonov – calciatore bulgaro
 Petar Trifonov – calciatore bulgaro
 Slavi Trifonov – cantante e personaggio televisivo bulgaro